Филатовка — река в России на Среднем Урале, протекает в Нижнесергинском районе Свердловской области. Устье реки находится в 88 км по правому берегу реки Бисерть. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100021206.

Примечания 

Притоки Бисерти
Реки Нижнесергинского района